

Carriera
Appesi gli scarpini al chiodo, nel 2008 - dopo essere stato alla guida del settore giovanile del Liverpool - passa sulla panchina del Blackburn in qualità di secondo.

Nel 2009 viene nominato vice allenatore del MK Dons, alle spalle di Paul Ince. Il 10 maggio 2010 viene promosso alla guida della prima squadra. Il 17 dicembre 2011 rinnova il proprio contratto fino al 30 giugno 2014.

Il 3 maggio 2015 la squadra viene promossa in Championship. Il 20 luglio si accorda con la società per il prolungamento del contratto. Il 23 ottobre 2016 risolve consensualmente con la squadra di Milton Keynes, venendo poi ingaggiato il 24 novembre dal Charlton, al posto dell'esonerato Russell Slade, legandosi alla squadra londinese fino al 2019.

Statistiche

Statistiche da allenatore 
Statistiche aggiornate al 1 luglio 2022.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Allenatori di calcio inglesi
Calciatori inglesi